Li Qian (* 30. Juli 1986 in Hebei) ist eine polnische Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie gewann 2009 das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12 und wurde 2018 Europameisterin.

Werdegang 
Li Qian ist Abwehrspielerin. Mit 15 Jahren verließ sie China und schloss sich in Polen dem Verein KTS Wisan Forbet Tarnobrzeg an. Nebew Zbiginiew wurde ihr Trainer. Er betreut sie auch in der Nationalmannschaft. Im November 2007 wurde sie polnische Staatsbürgerin. 2008 vertrat Li Qian Polen bei den Olympischen Spielen und bei der Europameisterschaft, wo sie im Doppel mit Irina Kotikhina das Viertelfinale erreichte. Im gleichen Jahr belegte sie beim europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 hinter Li Jiao Platz zwei. 2009 gewann sie dieses Ranglistenturnier.

Privat 
Li Qian hat einen Sohn.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Steckbrief Die Titeljäger in Düsseldorf, vom 5. Februar 2009 (abgerufen am 22. September 2012)

Literatur  
 Rahul Nelson: Besser als die Wundertüte, Zeitschrift tischtennis, 2009/3 Seite 10–11

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (Polen)
Tischtennisspieler (KTS Tarnobrzeg)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Polen)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Person (Tarnobrzeg)
Pole
Chinese
Geboren 1986
Frau